IST:

 Международный аэропорт Стамбул
 Индийское стандартное время
 IST Models — производитель масштабных моделей, преимущественно масштаба 1/43.

См. также 
IST Истиглал
EAST
Восток